Iván Románov puede referirse a las siguientes personas:
Iván Románov, príncipe ruso;
Iván Románov, nombre ruso del ciclista lituano Jonas Romanovas.